Sergej Aleksandrovič Solov'ëv (1915-1967) – calciatore e allenatore di calcio sovietico 
Sergej Aleksandrovič Solov'ëv (1944-2021) – regista sovietico
Sergej Michajlovič Solov'ëv (1820-1879) – storico russo
Sergej Solov'ëv (1885-1942) – poeta russo